Amapola macho puede referirse a:

 El nombre común de la planta Glaucium flavum.
 El nombre común de la planta Papaver argemone.